Villamil ist der Familienname folgender Personen:

 José de Villamil (1789–1866), Führer von Ecuador und erster Gouverneur der Galápagos-Inseln
 Jorge Villamil Cordovez (1929–2010), kolumbianischer Komponist
 Soledad Villamil (* 1969), argentinische Schauspielerin und Sängerin